Монтель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Монтель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Монтель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн